Картопля — багатозначний термін:

 Картопля — овоч, продукт харчування.
 Картопля (гра) — дитяча гра.
 Картопля (збір врожаю) — організовані роботи зі збирання врожаю за участю міських жителів епохи «розвинутого соціалізму» в СРСР.
 Картопля (тістечко) — сорт тістечка.